Di Nunzio ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Di Nunzio (* 1985), italienischer Fußballspieler
 Lukas Di Nunzio (* 1966), deutscher Songwriter und Musikproduzent